St. John, St John, Saint John oder Saint-John steht für:
 St. John (Familienname) St John, Saint John, Saint-John, Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Order of Saint John, britischer Ritterorden
 RAF Barford St John, Militärflugplatz in England

St. John oder Saint John ist der Name folgender 

Orte:
 Saint John (Saint Andrew), Grenada
 Saint John (Jersey), Parish (Gemeinde) auf Jersey
 Saint John (New Brunswick), Saint-Jean, Stadt in Kanada
 Saint John County, New Brunswick, Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 St. John (Indiana), im Lake County in den Vereinigten Staaten
 St. John (Kansas), im Stafford County in den Vereinigten Staaten
 St. John (Maine), im Aroostook County in den Vereinigten Staaten
 St. John (Missouri), im St. Louis County in den Vereinigten Staaten
 St. John (North Dakota), im Rolette County in den Vereinigten Staaten
 St. John (Texas), im Fayette County in den Vereinigten Staaten
 St. John (Washington), im  Whitman County in den Vereinigten Staaten
 St. John (Wisconsin), im Calumet County in den Vereinigten Staaten

geografischer Objekte:
 Parish of Saint John (Antigua und Barbuda), Verwaltungsbezirk auf Antigua
 Saint John (Barbados), Parish (Verwaltungsbezirk) auf Barbados
 St John (Cornwall), Parish (Gemeinde) im Vereinigten Königreich
 Saint John (Dominica), Parish (Verwaltungsbezirk) auf Dominica
 Saint John (Grenada), Parish (Verwaltungsbezirk) auf Grenada
 Saint John (St. Patrick), Siedlung im Nordosten des Inselstaates Grenada in der Karibik
 Saint John (Amerikanische Jungferninseln), Insel in der Karibik
 Shangchuan Dao, Insel im Südchinesischen Meer
 Saint John River (Ostatlantik), Fluss in Liberia und Guinea
 Saint John River, Fluss im US-Bundesstaat Maine
 St. Johns River, Fluss im US-Bundesstaat Florida

astronomische Objekte:
 St. John (Mondkrater), Krater auf der Mondrückseite

Kirchen und Klöster:
 St. John, zahlreiche Kirchen des Englischsprachigen, siehe Johanniskirche
 St. John, zahlreiche Klöster des Englischsprachigen, siehe Johanniskloster

Siehe auch:
 Saint Johns (St. Johns, St. John’s), San Jon
 Sant Joan